Flitskrediet, een lening met een looptijd van maximaal 3 maanden
 Microkrediet, een kleine lening aan een ondernemer in een ontwikkelingsland